Одесский залив:
 Одесский залив — залив Чёрного моря
 Одесский залив (Охотское море) — залив Охотского моря на острове Итуруп